Шпіци ( — «гострий, загострений») — загальна назва ряду порід собак, що відрізняються гострими вухами, закрученим догори хвостом і густою шерстю.

 Американський ескімоський шпіц
 Вольфшпіц (кеесхонд)
 Данський шпіц
 Індійський шпіц
 Корейський жовтий шпіц (нуреонгі, корейський їстівний собака)
 Німецький шпіц
 Норботтен шпіц
 Оленегонний шпіц (ненецька лайка)
 Померанський шпіц
 Фінський шпіц
 Флорентійський шпіц (італійський вольпіно)
 Японський шпіц
 Шар-пей